Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1994-1995 è stato il quarto organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano. In questa stagione per la prima volta vengono introdotti gli spareggi promozione fra le seconde classificate di tutti i gironi di Eccellenza a livello nazionale.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

In questa stagione, oltre alle squadre aventi diritto, vengono iscritte al campionato di Eccellenza anche Giarre, Akragas e , non ammesse nei campionati di appartenenza.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Nissa promosso nel CND 1995-1996.
      Sancataldese promosso nel CND 1995-1996 dopo play-off nazionali.
      Pro Favara e Misilmeri retrocessi in Promozione 1995-1996.

Spareggio Play-off

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Caltagirone promosso nel CND 1995-1996.
      Giarre ammesso ai play-off nazionali.
      Lipari, Scicli e Riposto retrocessi in Promozione 1995-1996.

Spareggio salvezza

Note

Voci correlate 
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 1994-1995

Sicilia